Андре́й Ре́ва:
 Рева, Андрей Алексеевич (род. 1966) — украинский политик, министр социальной политики.
 Рева, Андрей Григорьевич (1885—1921) — советский военачальник.